Ка́стире (также Кастыре; ) — населённый пункт в Риебинском крае Латвии. Административный центр Рушонской волости. Находится на правом берегу реки Яша у региональной автодороги  (Краслава—Прейли—Мадона).

По данным на 2018 год, в населённом пункте проживало 230 человек. Есть волостная администрация, начальная школа, библиотека, магазин.

История 
В советское время населённый пункт входил в состав Рушонского сельсовета Прейльского района. В селе располагалась центральная усадьба совхоза «Рушона».

Примечания 

Населённые пункты Риебинского края
Рушонская волость
Волостные центры Латвии